Moderne steht für:
 Moderne, eine historische Epoche
 Moderne (Architektur), eine Architekturepoche
 Gibson Moderne, E-Gitarren-Modell der Marke Gibson
 Jacques Moderne (um 1500–nach 1560), französischer Musikverleger und Drucker

Siehe auch:
 Modern
 Modernisierung
 Modernismus
 Mode